Friesendom bezeichnet folgende Kirchen:

 Alte Kirche (Pellworm), siehe auch Orgel der Alten Kirche
 St. Johannis (Nieblum)

sowie das gleichnamige Mahnmal in Dangast von Eckart Grenzer